Miejscowości w Polsce 
 Nowe Budy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Leoncin 
 Nowe Budy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Brańszczyk 
 Nowe Budy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Radziejowice
 Nowe Budy – dawna nazwa wsi Budy w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Słubice

 Miejscowości na Białorusi
 Nowe Budy – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie lachowickim, w sielsowiecie Honczary

 Zobacz też
 Nowe Budy Osieckie, Budy Nowe